Turchese – minerale di colore azzurro-verde appartenente al sistema triclino
 Turchese – gradazione di ciano leggermente tendente al verde
 Turchese – sommergibile